Esa mujer puede referirse a:

 Esa mujer, telenovela argentina emitida el año 2013 y 2014.
 Esa mujer, película española de 1969.
 Esa mujer, título en Hispanoamérica de la película china Ash Is Purest White de 2018.